Shanghai Masters je bodovaný snookerový turnaj. Hraje se ve dnech 6. - 12. srpna v Grand Stage v Šanghaji nejlidnatějším městě Číny. Tento turnaj byl mezi bodované turnaje zařazen v sezóně 2007/2008.

Vyřazovací turnajový pavouk

Související články 
 Shanghai Masters
 Snooker

Snooker v roce 2007
Snooker v Číně
Sport v Šanghaji
Sport v Číně v roce 2007